Franciaország
Saint-Cernin, település Cantal megyében
Saint-Cernin, település Lot megyében